Keitai était le vingt-sixième empereur du Japon.
En japonais, keitai signifie téléphone mobile.